Ян Йо́ханнес Ве́ннегор оф Хе́сселинк (, МФА: ; родился 7 ноября 1978 года в Олдензале, провинция Оверэйсел) — нидерландский футболист, нападающий, наиболее известный по выступлениям за «Твенте» и ПСВ. В составе сборной Нидерландов — участник чемпионата мира 2006 года и чемпионата Европы 2008 года.

Клубная карьера 
Ян Веннегор оф Хесселинк родился 7 ноября 1978 года в старинном нидерландском местечке Олдензал неподалёку от границы с Германией. Именно там он начал играть в футбол в составе местной юношеской команды «Квик '20». Талантливого парня быстро заметили скауты серьёзных клубов, и в семнадцатилетнем возрасте началась его профессиональная карьера.

«Твенте» 
Первым взрослым клубом Яна Веннегора оф Хесселинка стала команда нидерландского первого дивизиона «Твенте» из Энсхеде, в составе которой он оказался в 1996 году. Первые два сезона не стали для него особенно удачными (лишь 4 забитых мяча в 40 встречах), но начиная с 1998 года Хесселинк на протяжении трех сезонов подряд становился лучшим бомбардиром команды и не пропустил ни одного матча. В сезоне 2000/01 Хесселинк помог «Твенте» выиграть Кубок и Суперкубок Нидерландов. Такая удачная игра стала залогом того, что футболистом заинтересовались более серьёзные клубы.

После пяти сезонов в составе «Твенте» летом 2001 года Ян Веннегор оф Хесселинк перешёл в состав одного из лидеров нидерландского футбола — команду ПСВ. Сумма трансфера составила 11 миллионов евро.

ПСВ 
В первом же своём сезоне на новом уровне Веннегор оф Хесселинк показал, на что он способен, забив в 34 матчах 22 гола. Однако следующие два года оказались куда менее урожайными — форвард отметился лишь 8 и 12 голами соответственно. В конце сезона 2003/04 футболисту сообщили, что он может покинуть клуб.

В сезоне 2004/05 Веннегор оф Хесселинк всё же остался в составе команды и снова набрал прекрасную форму, забив 19 голов в 28 встречах, чем помог своему клубу стать чемпионом страны.

В своем последнем сезоне в ПСВ Веннегор оф Хесселинк во второй раз подряд стал чемпионом Нидерландов. 24 августа 2006 года футболист начал новый этап своей карьеры, подписав с ведущим шотландским клубом «Селтик» трёхлетний контракт с возможностью продления на один год. Сумма трансфера составила 3,4 миллиона фунтов стерлингов.

«Селтик» 

Выбор именно шотландского чемпионата легко объяснить. Атлетичный, силовой британский футбол должен был хорошо подходить крепкому нидерландскому форварду. В дебютном матче против «Хиберниана» он забил гол, выйдя на замену. В следующем матче форвард принёс своей команде победу над «Абердином» со счетом 1:0. Также он отметился забитым мячом в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Эта голевая серия прервалась в октябре 2006 года из-за травмы голеностопа.

В сезоне 2006/07 вместе с «Селтиком» Хесселинк сделал «дубль», выиграв национальный чемпионат и кубок Шотландии, при этом показав стабильную результативность и забив гол в решающем матче с «Данди Юнайтед». В следующем сезоне клуб снова стал сильнейшим в Шотландии, а нидерландский форвард смог 15 раз поразить ворота соперников в матчах.

После «Селтика» футболист выступал за «Халл Сити» и «Рапид» (Вена). В ноябре 2011 года Веннегор оф Хесселинк подписал соглашение с ПСВ до конца сезона. 15 мая 2012 года объявил о завершении карьеры.

Карьера в сборной 

В конце своего пребывания в составе «Твенте» футболист получил приглашение в ряды национальной сборной Нидерландов и успел провести в её составе два матча. Его дебют состоялся 11 октября 2000 года в отборочной встрече чемпионата мира против сборной Португалии, которая завершилась поражением со счетом 0:2. Товарищеская игра 28 февраля 2001 года с командой Турции не порадовала болельщиков забитыми голами.

В марте 2005 года, на волне успешного выступления за ПСВ, Веннегор оф Хесселинк опять получил приглашение в национальную сборную, после паузы длиной в четыре с половиной года.

В составе национальной команды Веннегор оф Хесселинк участвовал в чемпионате мира 2006 года в Германии, где «оранжевые» дошли до 1/8 финала. В последней игре форвард вышел на замену, проведя на поле 5 минут. Интересно, что тогда нидерландцы уступили португальцам, также как и в дебютном матче Хесселинка в сборной 6 лет тому назад.

В 2008 году форвард забивал голы в товарищеских встречах голландцев со сборными Австрии и Хорватии, выходя на замену, а летом отправился со сборной на чемпионат Европы в Австрию и Швейцарию. Учитывая высокую конкуренцию среди игроков атаки нидерландской команды, Хесселинк снова оказался среди запасных и провёл на поле лишь 10 минут, выйдя на замену в ничего не решавшем матче группового этапа со сборной Румынии.

Фамилия 
Фамилия Веннегор оф Хесселинк — самая длинная в современном европейском футболе — уходит своими корнями в XVII столетие, когда между собой породнились представители двух фермерских семей из нидерландской области Энсхеде. Поскольку оба имени — Веннегоры и Хесселинки — имели одинаковый социальный вес, семья решила не выбирать между ними, а, наоборот, использовать оба. Так образовалась фамилия Веннегор оф Хесселинк.

Частица «оф» в нидерландском языке имеет значение «или», то есть буквальный перевод фамилии футболиста должен звучать как «Веннегор или Хесселинк».

Достижения 
 Чемпион Нидерландов (3): 2002/03, 2004/05, 2005/06
 Обладатель Кубка Нидерландов (3): 2000/01, 2004/05, 2011/12
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 2001, 2003
 Чемпион Шотландии (2): 2006/07, 2007/08
 Обладатель Кубка Шотландии (1): 2006/07
 Обладатель Кубка шотландской лиги (1): 2008/09

Статистика выступлений

Обзор карьеры

Клубная карьера

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Рапид» Вена